Малш може бити:

 Малш (Округ Карлсруе), општина у округу Карлсруе, у њемачкој покрајини Баден-Виртемберг.
 Малш (Вислох), општина у округу Рајн-Некар, у њемачкој покрајини Баден-Виртемберг.